Mike James peut faire référence à :
 Mike James (né en 1973), un joueur canadien de rugby à XV ;
 Mike James (né en 1975), un joueur américain de basket-ball ;
 Mike James (né en 1990), un joueur américain de basket-ball ;
 Mike James (né en 1991), un joueur américain de football américain.

Voir aussi